Луцій Корнелій Сципіон () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Корнеліїв, його гілки Сципіонів:
 Луцій Корнелій Сципіон — консул 350 року до н. е.
 Луцій Корнелій Сципіон Барбат — консул 298 року до н. е.
 Луцій Корнелій Сципіон — консул 259 року до н. е.
 Луцій Корнелій Сципіон — претор 174 року до н. е.
 Луцій Корнелій Сципіон — квестор 167 року до н. е.
 Луцій Корнелій Сципіон Азіатік — список діячів цього роду, які мали ще однаковий агномен «Азіатік».

Корнелії Сципіони